Cast Away – album grupy Visions of Atlantis
 Cast Away: Poza światem – film amerykański